Hansehafen ist der Name verschiedener Häfen aus der Hansezeit:

 in der Stadt Magdeburg, siehe Hansehafen Magdeburg
 in der Hansestadt Stade, siehe Alter Hansehafen (Stade)